Barton steht für:

 Familienname, siehe Barton (Familienname)

Orte in Australien:
 Barton (Australian Capital Territory)
 Division of Barton, ein Wahlkreis des australischen Repräsentantenhaus

Orte in England:
 Barton-upon-Humber, Kleinstadt in North Lincolnshire
 Barton (Cambridgeshire)
 Barton (Cheshire)
 Barton (Cumbria)
 Barton (Devon)
 Barton (Gloucestershire)
 Barton (Greater Manchester)
 Barton (Isle of Wight)
 Barton (Preston)
 Barton (North Yorkshire)
 Barton (Oxfordshire)
 Barton (Warwickshire)
 Barton (West Lancashire)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Barton (Alabama), im Colbert County
 Barton (Arkansas), im Phillips County
 Barton (Idaho), im Washington County
 Barton (Kalifornien), im Amador County
 Barton (Kansas), im Lincoln County
 Barton (Louisiana), im Ascension Parish
 Barton (Maryland), im Allegany County
 Barton (George County, Mississippi)
 Barton (Marshall County, Mississippi)
 Barton (Nebraska), im Deuel County
 Barton (New Mexico), im Bernalillo County
 Barton (New York), im Tioga County
 Barton (North Dakota), im Pierce County
 Barton (Ohio), im Belmont County
 Barton (Oregon), im Clackamas County
 Barton (Pennsylvania), im Indiana County
 Barton (South Carolina), im Allendale County
 Barton (Texas), im Robertson County
 Barton (Utah), im Weber County
 Barton (Vermont), im Orleans County, Vermont
 Barton (Village), im Orleans County, Vermont
 Barton (West Virginia), im Clay County – nicht mehr existent
 Barton (Wisconsin), Town(ship) im Washington County
 Barton City, im Alcona County, Michigan
 Barton Corners, im Lipscomb County, Texas
 Barton Creek (Travis County, Texas)
 Barton Crossroad, im Grayson County, Virginia
 Barton Glen, im Monroe County, Pennsylvania
 Barton Hills, im Washtenaw County, Michigan
 Barton Manor One, im Davis County, Utah
 Barton Manor Three, im Davis County, Utah
 Barton Manor Two, im Davis County, Utah
 Barton Manor, im Guernsey County, Ohio
 Barton Mill, im McMinn County, Tennessee
 Barton Springs, im Hamblen County, Tennessee
 Barton Village, im Richmond County, Georgia
 Barton Woods, im Montgomery County, Maryland

Sonstiges:
 die verkürzte Form eines Zeitintervalls der Erdgeschichte, siehe Bartonium
 den Codename eines Modells des AMD Athlon XP Prozessors
 Barton-Fraktur, intraartikuläre Fraktur
 Barton Arroyo, Fließgewässer im San Juan County, New Mexico
 Barton Buttress, Massiv auf King George Island, Südliche Shetlandinseln
 Barton Fork, Fließgewässer im Buchanan County, Virginia
 Barton River, Fließgewässer im Orleans County, Vermont
 Barton Pond, See im Pike County, Illinois
 Barton Canal, Kanal im Placer County, Kalifornien
 Barton Ditch, Kanal im Beaver County, Utah
 Barton Tebbs LaFevre Canal, Kanal im Garfield county, Utah
 Barton Gravel Pit, Mine im Tioga County, New York
 Barton Gulch Mine, Mine im Madison County, Montana
 Barton Oil Field, Ölfeld im Crook County, Wyoming
 Barton Boiler Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Barton-Kellogg-Olefinierung

im NRHP gelistete Objekte:
 Barton Academy, in Mobile, Alabama, ID-Nr. 70000107
 Barton Avenue Residential District, in Rockledge, Florida, ID-Nr. 92001046
 Barton Chapel, in Robbins, Tennessee, ID-Nr. 84003679
 Barton Hall, in Cherokee, Alabama, ID-Nr. 73000337
 Barton Heights Cemeteries, in Richmond, Virginia, ID-Nr. 02000364
 Barton Historic District, in West Bend, Wisconsin, ID-Nr. 92000109
 Barton Homestead, in Windsor, Maine, ID-Nr. 78003554
 Barton Springs, in Morristown, Tennessee, ID-Nr. 78002594
 Barton Springs Archeological and Historical District, in Austin, Texas, ID-Nr. 85003213
 Barton Villa, in Redlands, Kalifornien, ID-Nr. 96001176
 Barton Village Site, in Cumberland, Maryland, ID-Nr. 75000860
 Barton-Lackey Cabin, in Mineral King, Kalifornien, ID-Nr. 78000290

Siehe auch:
 Barton Branch
 Barton Brook
 Barton County
 Barton Creek
 Barton Island
 Barton Lake
 Barton Run
 Barton Township
 Barten